Akira Matsunaga peut désigner : 
 Akira Matsunaga (1914-1943),footballeur japonais ;
 Akira Matsunaga (1948-), footballeur japonais.